Приз «За волю к победе» учреждён редакцией газеты «Советская Россия» в 1962 году. Через 30 лет газета отказалась от него, и он был возрождён в 1993 году газетой «Красная звезда».

Приз вручался команде, одержавшей наибольшее количество побед в матчах чемпионата СССР и чемпионата России по футболу, в которых по ходу игры в счёте вёл соперник.

Обладатели приза 

Чемпионат России

Примечания

Ссылки 

 Обладатели приза «За волю к победе»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России